osoby

 Andrzej Kempa (1936-2009) – polski księgoznawca, bibliotekarz
 Artur Kempa (ur. 1977) – polski muzyk, gitarzysta
 Bernhard Kempa (1920-2017) – niemiecki piłkarz ręczny
 Beata Kempa (ur. 1966) – polska polityk
 Henryk Kempa (1936-2004) – działacz PZPR
 Tomasz Kempa (ur. 1969) – historyk polski

zobacz też

 Kwas Kempa – organiczny związek chemiczny
 Ziemia Kempa – region Antarktydy Wschodniej